

Legenda

Lezionari 501-600

Lezionari 601-700

Lezionari 701-800

Lezionari 801-900

Lezionari 901-1000

Bibliografia

0501